Шилівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Шилівська сільська рада — Донецька область, Добропільський район
 Шилівська сільська рада — Полтавська область, Зіньківський район
 Шилівська сільська рада — Полтавська область, Решетилівський район
 Шилівська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район